— в мифологии изображение пути Солнца.
 «Колесница Солнца» (1991) — сборник индийской классической лирики в переводе Сергея Северцева (1924—1991).

См. также 
 Колесница (значения)
 Солнечная повозка